Archicebus achilles — ископаемый вид долгопятообразных приматов, единственный в составе рода Archicebus и семейства Archicebidae. Скелет архицебуса был найден в провинции Хубей, Китай (формация Yangxi, Jingzhou area). Один из мельчайших и древнейших представителей всего отряда приматов, живших во времена нижнего эоцена ( назад). Чтобы избежать возможного разрушения скелета, его не стали извлекать из сланцевой породы, а получили трёхмерную модель на основе серии сделанных на синхротроне рентгеновских снимков.

Описание 
Мелкие обезьяны (весом 20—30 г) обнаружены в ископаемых отложениях эоценовых лесов возрастом около 55 млн лет. В сланцевых отложениях сохранился практически весь скелет. Тело длиной около 7 см, хвост более 13 см, длина черепа около 25 мм (ширина — 17 мм).

Форма черепа округлая, морда короткая; четыре премолярных зуба в каждой челюсти квадратной формы. Задние ноги длинные (особенно пяточная кость; бедро — 27,0  мм; голень — 30,1  мм; малоберцовая кость — 29,1 мм, стопа — 33,5 мм). По строению черепа сходен с видами Teilhardina asiatica и Tetonius homunculus, а по строению зубов сходен с представителями родов Teilhardina, Donrussellia, Marcgodinotius и Asiadapis. Предположительно, Archicebus achilles были дневными, древесными и насекомоядными. Обнаружение столь древнего представителя отряда свидетельствует в пользу гипотезы азиатского центра происхождения приматов. Вид был описан международной группой биологов (КНР, США, Франция) во главе с китайским палеонтологом Xijun Ni (Институт палеонтологии позвоночных и палеоантропологии, Китайская академия наук, Пекин).

Филогения 
По данным авторов описания нового ископаемого таксона (Ni et al., 2013), род Archicebus это базальный член клады, включающей Tarsiidae, что делает их родственной группой к обезьянам и человеку.

См. также 
 Эосимия

Примечания

Литература 
 Ni, Xijun; Gebo, Daniel L.; Dagosto, Marian; Meng, Jin; Tafforeau, Paul; Flynn, John J.; Beard, K. Christopher. The oldest known primate skeleton and early haplorhine evolution. // Nature. — 2013. — Vol. 498, no. 7452. — P. 60—64. — .

Ссылки 
 
 
 
 
 Описан древнейший скелет примата
 Archicebus achilles на портале Антропогенез.ру

†
†
Вымершие приматы
Млекопитающие эоцена
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2013 году